Оранта — один із основних типів зображення Божої Матері
 «Оранта» — всеукраїнська страхова компанія
 «Оранта 50» — золота пам'ятна монета Національного банку України
 «Оранта 125» — золота пам'ятна монета Національного банку України
 «Оранта 250» — золота пам'ятна монета Національного банку України
 «Оранта 500» — золота пам'ятна монета Національного банку України
 Оранта (хор)